Plicifusus elaeoides är en snäckart. Plicifusus elaeoides ingår i släktet Plicifusus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
elaeoides